

Sigle
Oxford University Press, casa editrice dell'Università di Oxford
Ohio University Press, casa editrice della Ohio University